Гра́дус — от , «шаг».

Название единиц измерения 
 Единицы измерения температуры включают более десятка различных определений градуса.
 Градус — единица измерения содержания алкоголя в жидкости.
 Градус Боме — внесистемная единица плотности жидкостей.
 Градус Гесса — единица измерения содержания алкоголя в жидкости, применявшаяся в XIX веке в Российской империи.
  — британская единица кинематической вязкости.
  — внесистемная единица плотности жидкостей.
 Градус Тернера — титруемая кислотность молока и кисломолочных продуктов. За пределами России используют градусы Соксклета-Хенкеля и градусы Дорника.
 Градус Энглера — внесистемная единица условной вязкости жидкостей.
 Угловой градус, а также его дольные единицы (угловые минута и секунда) — единица измерения плоских углов в геометрии.
 Электрический градус — единица фазы и разности фаз, используемая в электротехнике

Другое 
 Знак градуса — типографский знак. В Юникоде значок градуса (°) имеет код U+00B0; в HTML его можно записать как &deg;.
 Градус в масонстве — определённая ступень или степень посвящения адепта.
 Градус — сеть алкомаркетов в Таганроге.

См. также 
 Градусник
 Градусов
 «Градусы» — российская музыкальная группа.

Источники